Пятра:
 Пятра — село в Оргеевском районе Молдавии.
 Пятра Албэ — село в Яловенском районе Республики Молдова.

См. также 
 Пьятра-Нямц — город в Румынии, в регионе Молдова, административный центр жудеца Нямц.